Тур де Ски 2021 — 15-я многодневная лыжная гонка, проводившаяся под эгидой Международной федерации лыжного спорта. Соревнования начались 1 января 2021 года в швейцарском Валь-Мюстаире и завершились 10 января на склоне горы Альпе де Чермис. Впервые с 2016 года в рамках многодневной гонки были проведены восемь этапов — четыре классическим и свободным стилем.

Российский лыжник Александр Большунов победил в общем зачёте во второй раз подряд. 24-летний россиянин стал лишь вторым спортсменом, успешно защитившим звание чемпиона Тур де Ски (в сезоне 2011/12 титул подтвердил швейцарец Дарио Колонья). Кроме того, Большунову удалось установить несколько рекордов многодневки:
 Александр стал первым лыжником, которому удалось попасть на пьедестал почёта на всех этапах Тур де Ски. В женских соревнованиях подобное достижение покорялось норвежкам Марит Бьёрген (в сезонах 2011/2012 и 2015) и Хейди Венг (2015), а также польской гонщице Юстине Ковальчик (2011/2012);
 россиянин одержал победу в генеральной классификации с самым большим отрывом от второго места — 3 минуты 23,9 секунды. Большунов превзошёл достижение норвежца Мартина Йонсруда Сундбю (3 минуты 15,7 секунды в 2016 году);
 Большунов повторил рекорд норвежца Бьёрна Дели и своего соотечественника Сергея Устюгова, выиграв пять гонок подряд;
 Большунов продлил серию призовых мест на Тур де Ски до 13 подиумов подряд и превзошёл рекорд Юстины Ковальчик, которая в сезонах 2011/2012 и 2012/2013 11 раз кряду поднималась на пьедестал почёта;
 российский лыжник в ходе многодневной гонки превзошёл рекорд Дели и Сундбю по количеству побед подряд в дистанционных гонках. Россиянин в сезоне 2020/2021 выиграл шесть стартов кряду, тогда как предыдущее достижение составляло 5 побед.

Второе место занял Морис Манифика, который стал первым призёром Тур де Ски из Франции. Третью строчку в генеральной классификации занял ещё один россиянин Денис Спицов.

Американка Джессика Диггинс впервые в карьере выиграла Тур де Ски и прервала семилетнюю гегемонию норвежских лыжниц. Диггинс стала первой представительницей Северной Америки, выигравшей престижную многодневную гонку. Ранее высшим достижением североамериканских лыжников на Тур де Ски было третье место в генеральной классификации: в сезоне 2017/2018 на пьедестал почёта поднялись Диггинс и канадец Алекс Харви. Третий год подряд вице-чемпионкой соревнований стала представительница сборной России: Юлия Ступак, родив в 2020 году сына, впервые вошла в число призёров многодневки. Третье место в общем зачёте заняла шведская гонщица Эбба Андерссон.

В командном зачёте убедительную победу одержала сборная России. На счету российских лыжников 8 побед в 16 стартах, а также 12 призовых мест.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в Европе сборная Норвегии в полном составе пропустила Тур де Ски.

Места проведения

Этапы

Мужчины

Женщины

Бонусные секунды

Очки для спринтерского зачёта

Зачёт многодневной гонки

Мужчины

Общий зачёт

Спринтерский зачёт

Женщины

Общий зачёт

Спринтерский зачёт

Командный зачёт

Результаты этапов

Мужчины

Этап 1. 1,4 км Спринт  
Отчёт:

Этап 6. 15 км Масс-старт  
Отчёт:

Этап 7. 1,5 км Спринт  
Отчёт:

Этап 8. 10 км Финальная гора, масс-старт  
Отчёт:

Женщины

Этап 1. 1,4 км Спринт  
Отчёт:

Этап 6. 10 км Масс-старт  
Отчёт:

Этап 7. 1,3 км Спринт  
Отчёт:

Этап 8. 10 км Финальная гора, масс-старт  
Отчёт:

Примечания

См. также 
 Кубок мира по лыжным гонкам 2020/2021

Ссылки 
 Официальный сайт

2021 год в спорте
Тур де Ски